Лоттермозер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Лоттермозер, Альфред (1870—1945) — немецкий химик.
  (род. 1961) — немецкий геолог.
  (1909—1997) — немецкий физик.
  (род. 1976) — немецкий баскетбольный судья.
  (род. 1983) — немецкая саксофонистка, певица и композитор.